

Geografia
 Kropp – comune dello Schleswig-Holstein, in Germania

Persone
 Göran Kropp – alpinista svedese
 Manfred Kropp – storico, islamista e accademico tedesco
 Tom Kropp – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense